Lorosuchus es un género extinto de mesoeucrocodilio sebécido conocido de la provincia de Tucumán en el noroeste de Argentina.

Descubrimiento
Lorosuchus es conocido a partir del holotipo PVL 6219, un cráneo casi completo articulado hallado con la mandíbula inferior restos postcraneales fragmentarios. Fue recolectado en el extremo sur del Alto de Medina, cerca del Lago El Cadillal en la Formación Río Loro, que data de las edades del Tanetiano o Selandiano entre mediados a finales del Paleoceno, hace entre 55.8-61.7 millones de años. Lorosuchus se caracteriza por una combinación única de características, incluyendo cinco autapomorfias como un borde narial elevado y la presencia de una cresta sobre los márgenes anteromediales de ambos premaxilares. filogenéticamente, Lorosuchus es reconocido actualmente como el sebécido más basal conocido.

Etimología
Lorosuchus fue nombrado por Diego Pol y Jaime E. Powell en 2011 y la especie tipo es Lorosuchus nodosus. El nombre del género se deriva de Loro en referencia a la formación Río Loro e la cual se halló a Lorosuchus, y suchus, es una forma latinizada del término griego souchos, a su vez derivado del dios egipcio Sobek. El nombre de la especie se debe a la ornamentación particular de la superficie dorsal del cráneo, a cual se parece a la del arcosauriforme basal Proterochampsa con el que no estaba cercanamente relacionado.

Clasificación 
A continuación se encuentra un cladograma de Pol y Powell (2011) mostrando la ubicación de Lorosuchus dentro de Sebecosuchia:

Referencias 

Crocodilomorfos del Paleoceno
Notosuchia
Crocodilomorfos extintos de América del Sur